Příjmení Szostak nosí více významných osobností:

 Jack W. Szostak (* 1952) – americký biolog
 Stéphanie Szostak (* 1975) – francouzská herečka
 Wit Szostak (* 1976) – polský spisovatel, filozof a historik polské lidové hudby

Externí odkazy